Marv ou MARV peut faire référence à :

Personnalités 
 (1944- ), écrivain et historien américain,
Marvin Heemeyer (1951–2004), personnalité américaine,
, cinéaste canado-américain,
Marv Wolfman (1946- ), auteur de bande dessinée américain.
Marv Albert (1941- ), personnalité américaine du sport,
 (1917–2013), entraîneur américain de basket-ball,
 (1925- ), entraîneur américain de football,
 (1927–2013), joueur américain de baseball,
 (1933–1994), joueur américain de baseball.

Fiction 
Marv, un antagoniste de la franchise Home Alone,
Dr. Kio Marv (VRAM 01k), personnage de Metal Gear 2: Solid Snake,
Marv, un personnage de l'univers de Sin City.

Autres 
Marv Films, société de production cinématographique britannique,
Merv, localité du Turkménistan, également nommée Marv,
 (1510).

MARV 
Maneuverable reentry vehicle (MARV), type de tête de missile,
Virus Marburg (MARV), un virus,
M.A.R.V., diminutif de Mammoth Armed Reclamation Vehicle, un tank fictif de l’œuvre Command and Conquer 3 : La Fureur de Kane

Voir aussi 
, une plage de Bombay, en Inde.

Homonymie de pseudonyme
Abréviation